Алферовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Алферовская волость — в составе Воронежской губернии, Новохопёрский уезд
 Алферовская волость — в составе Екатеринославской губернии, Верхнеднепровский уезд
 Алферовская волость — в составе Калужской губернии, Медынский уезд